Iwanytschi (ukrainisch ; russische Entsprechung Iwanitschi/Иваничи) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Wolyn, Rajon Iwanytschi, siehe Iwanytschi

 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Kostopil, siehe Iwanytschi (Kostopil)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Riwne, siehe Iwanytschi (Riwne)